Елена Го́лубева:
 Голубева, Елена Георгиевна (1930—2011) — филолог-романист, одна из создателей и руководитель (1972—1995) первого в России португальского отделения.
 Голубева, Елена Ильинична (род. 1949) — российский географ и эколог, доктор биологических наук.